Mackenrode (Hohenstein), een plaats in de gemeente Hohenstein, Duitsland
 Mackenrode (Landkreis Eichsfeld), een gemeente in de deelstaat Thüringen, Duitsland